Карл Вильгельм Рамлер (; 25 февраля 1725 — 11 апреля 1798, Берлин) — немецкий поэт-классицист, преподаватель логики и изящных искусств в Берлинском кадетском корпусе, позже один из директоров Берлинского королевского театра.Некоторые современники называли его немецким Горацием, другие осмеивали из-за излишней напыщенности и искусственности его произведений.

Помимо стихотворных произведений Рамлеру принадлежит также ряд критических исследований.

Карл Рамлер подготовил первое посмертное издание произведений Клейста («Sämmtliche Werke», Берлин, 1760).

Примечания 

Поэты Германии